Гидроним

 Меркушъёль (приток Белой Кедвы) — река в Республике Коми
 Меркушъёль (приток Енготаю) — река в Ханты-Мансийском АО